Peral de Arlanza kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Peral de Arlanza (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Peral de Arlanza (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar